Partridge steht für:

 Die Partridge Familie, US-amerikanische Sitcom aus den 1970er Jahren
 Partridge (Kansas), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Partridge, Wilson & Company Ltd., britischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und Automobilen
 Partridge-Nunatak, Nunatak nahe der Ruppert-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands

Partridge ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Partridge (* 1981), britischer Ruderer
 Andy Partridge (* 1953), englischer Songwriter, Gitarrist, Labelchef und Produzent
 Bethan Partridge (* 1990), britische Hochspringerin
 Don Partridge (1941–2010), englischer Sänger und Straßenmusiker
 Donald B. Partridge (1891–1946), US-amerikanischer Politiker
 Earle E. Partridge (1900–1990), Vier-Sterne-General der United States Air Force
 Eric Partridge (1894–1979), britischer Lexikograph
 Frances Partridge (1900–2004), britische Schriftstellerin
 Frank C. Partridge (1861–1943), US-amerikanischer Politiker
 George Partridge (1740–1828), US-amerikanischer Politiker

 Kathleen Partridge (1963–2021), australische Hockeyspielerin
 Linda Partridge (* 1950), britische Biologin und Alternsforscherin, Direktorin am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns
 Louis Partridge (* 2003), britischer Schauspieler
 Meg Partridge (* 1953), Kamerafrau, Regisseurin und Produzentin
 Pat Partridge († 2014), britischer Fußballschiedsrichter
 Robert Partridge (* 1985), britischer Straßenradrennfahrer
 Rondal Partridge (1917–2015), amerikanischer Fotograf
 Ross Partridge (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Samuel Partridge (1790–1883), US-amerikanischer Politiker
 Sue Partridge (* 1930), britische Tennisspielerin
 Susan Partridge (* 1980), britische Marathonläuferin
 William Partridge, US-amerikanischer Lacrossespieler
 William Ordway Partridge (1861–1930), US-amerikanischer Bildhauer
 William Henry Partridge (1858–1939), US-amerikanischer Fotograf

sowie
 Alan Partridge, fiktive Figur des englischen Schauspielers Steve Coogan

Siehe auch:
 Patridge